Messeplatz heißen:

 Messeplatz (Basel)
 Messeplatz (Wien)

Siehe auch:
 Messplatz